Mallorca Challenge 2019 var den 28. udgave af cykelløbsserien Mallorca Challenge og blev arrangeret i perioden 31. januar til 3. februar 2019. Mallorca Challenge bestod af fire løb og var en del af UCI Europe Tour 2019 i kategorien 1.1.

Hold og ryttere

Resultater

Trofeo Ses Salines-Campos-Porreres-Felanitx

Trofeo Andratx-Lloseta

Trofeo Serra de Tramuntana

Trofeo Playa de Palma-Palma

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside

UCI Europe Tour 2019
2019